Багиа́та ( []):
 «Багиата» — минеральная вода из Южной Осетии.
 Багиата — село в Дзауском районе Южной Осетии.